Evergreen Plantation ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evergreen Plantation (Iberville Parish, Louisiana)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Evergreen Plantation (Wallace, Louisiana) im St. John the Baptist Parish, NRHP-ID 91001386
 Evergreen Plantation (Grenada, Mississippi) im Grenada County, NRHP-ID 77000786